Das Abierto Mexicano Pegaso 2003 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Acapulco. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 24. Februar bis 2. März 2003 statt.

Im Einzel gewann Amanda Coetzer gegen Mariana Díaz-Oliva mit 7:5 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Émilie Loit / Åsa Svensson mit 6:3 und 6:1 gegen Petra Mandula / Patricia Wartusch.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Acapulco